Karl Egon zu Fürstenberg henviser til følgende medlemmer af huset Fürstenberg:

 Karl Egon 1. zu Fürstenberg (1729–1787)
 Karl Egon 2. zu Fürstenberg (1796–1854)
 Karl Egon 3. zu Fürstenberg (1820–1892)
 Karl Egon 4. zu Fürstenberg (1852–1896)
 Karl Egon 5. zu Fürstenberg (1891–1973)